Zinkenmühle steht für:
 Zinkenmühle (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern, siehe Domherrnmühle
 Zinkenmühle (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Unterfranken, Bayern

Siehe auch:
 Zinkelmühle